José Reyes (n. 1966), canoista spagnolo.
 José Reyes (n. 1983), giocatore di baseball dominicano.
 José Antonio Reyes (1983-2019), calciatore spagnolo.
 José Manuel Fernández Reyes (n. 1989), calciatore spagnolo.
 José Miguel Reyes (n. 1992), calciatore venezuelano.
 José Alejandro Reyes (n. 1997), calciatore honduregno.